U 140 oder U-140 bzw. U140 steht für:

 SM U 140, ein U-Boot der kaiserlichen Kriegsmarine im Ersten Weltkrieg.
 U 140 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 140, ein nach DIN 1026 genormter Stahlträger mit U-Stahl-Normalprofil und 100 mm Steghöhe.
 U 140, eine Verkaufsbezeichnung einer Baureihe des Unimog 418.
 U 140, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.
 U-140, eine Flugzeugkennung des Baumusters Pilatus P-2 bei der Schweizer Luftwaffe.

Abkürzung

es:Piedras rúnicas sobre Grecia#U 140